Чистопольское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область
 Чистопольское сельское поселение — входит в Котельничский район

Новосибирская область
 Чистопольское сельское поселение — входит в Коченёвский район

Татарстан 
 Чистопольское сельское поселение — входит в Чистопольский район